Vaterpolski klub Poreč je vaterpolski klub iz Poreča.

Klupsko sjedište je na adresi Viktora Cara Emina 5, Poreč.
 
Klub postoji još od kasne 2004., a formirala ga je grupa mladića koji su odustali od plivanja u plivačkom klubu.
Predsjednik kluba je Valentin Babić.

Klupski uspjesi

Vanjske poveznice 

Poreč
poreč